Tales from the Elvenpath este un album al formației Nightwish.

Lista pieselor 

 Wishmaster
 Sacrament of Wilderness
 End of All Hope
 Bless the Child
 Sleeping Sun
 She is my Sin
 Walking in the Air
 Stargazers
 Over the Hills and Far Away
 The Kinslayer
 Dead Boy's Poem
 Sleepwalker (Bonus)
 Nightquest (Bonus)
 Lagoon (Bonus)
 Wayfarer (Bonus)

Albume din 2004
Albume symphonic metal
Albume Nightwish
Compilații